Горбуновский сельсовет

 Горбуновский сельсовет — сельсовет в Волоколамском районе Московской области. В 1972 переименован в Кармановский.
 Горбуновский сельсовет — сельсовет в Загорском районе Московской области (1929—1954).
 Горбуновский сельсовет — сельское поселение, Новосибирская область, Россия